Dennis Johnson může být:

 Dennis Johnson (skladatel) (1938–2018) – americký hudební skladatel a matematik
 Dennis Johnson (atlet) (* 1939) – jamajský sprinter
 Dennis Johnson (basketbalista) (1954–2007) – americký basketbalista